Ghionea se poate referi la:
 Nume de persoane: Renata Ghionea, Sorin Ghionea
 Localitatea Ghionea din Giurgiu